Трофей Арта Росса () — нагорода, яка вручається найкращому гравцю Національної хокейної ліги за набраними очками по системі гол+пас за підсумками регулярного сезону. Він був презентований НХЛ колишнім гравцем, тренером та генеральним менеджером Артом Россом в 1947 році. З того часу нагороду вручили 61 раз 25 гравцям.

Критерії визначення володаря 
Трофей вручається гравцю, який протягом регулярного сезону в сумі закинув найбільше шайб і віддав найбільшу кількість результативних передач. При рівній кількості очок враховуються такі критерії:
 Гравець закинув більше шайб;
 Гравець провів менше ігор;
 Гравець першим закинув шайбу в сезоні.

Володарі

Посилання 
 Art Ross Trophy history на NHL.com